Колоко́льчики — многозначное слово:
 Колокольчики — музыкальный инструмент.
 Колокольчики (альбом) — музыкальный альбом Ольги Арефьевой и группы «Ковчег».
 «Колокольчики» — русскоязычный иллюстрированный еженедельный юмористический журнал; выходил в Петербурге с декабря 1904 года; редактор-издатель К. К. Стефановский.

См. также

Примечания